Globuliroseum är ett släkte av svampar. Globuliroseum ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Globuliroseum